Element (z lat. elementum, prvek, písmeno) znamená něco jednoduchého, prvotního, z čeho se složitější věci skládají nebo se z nich dají odvodit (např. elementy dráhy). Může znamenat:

 prvek
 chemický prvek
 elementy dráhy
 živel – jeden z prvků či přírodních sil, nejčastěji oheň, voda, vzduch a země
 elementární buňka v krystalografii
 elementární částice
 elementární funkce 
 prvek množiny 

hudba
 Elements: 1973–1991 – album M. Oldfielda

film
 Pátý element – film

Literatura 
 Ottův slovník naučný, heslo Element. Sv. 8, str. 514.

Externí odkazy